A mis 33 años («На мои 33 года») — студийный альбом испанского певца Хулио Иглесиаса, выпущенный в 1977 году на лейбле Alhambra. Пластинке удалось занять восьмое место в нидерландском чарте Dutch Top 40.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Хулио Иглесиаса